Quando – brano musicale di Luigi Tenco del 1960
 Quando – singolo di Pino Daniele del 1991
 Quando – singolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti del 2020
 Quando – singolo di Arisa e Michele Bravi del 2021
 Quando... – album di artisti vari del 1994